Suzanne kan syfta på:

Geografi

Frankrike 
 Suzanne, Ardennes – kommun i departementet Ardennes i regionen Grand Est
 Suzanne, Somme – kommun i departementet Somme i regionen Hauts-de-France

Kultur 
 Suzanne – en fransk film från 2013

Personer 
 Suzanne Osten – svensk dramatiker
 Suzanne Porte – fransk friidrottare